Пач (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70338.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бургхарт Толлингер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 5 мест.
 Партия Für Patsch занимает 4 места.
 Партия Patsch Aktiv занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля